est un nom porté par plusieurs souverains et seigneurs européens.

Souverains 
  dit le Jeune (835-882), roi de Germanie de 876 à 882
  (v.863-882), roi de Francie occidentale de 879 à 882
  dit l'Aveugle (v.880-928), empereur germanique de 901 à 905, roi de Provence et roi d'Italie de 900 à 902
  (1403-1434), roi titulaire de Naples, comte de Provence et duc d'Anjou de 1417 à 1434 
  (1845-1921), roi de Bavière de 1913 à 1918

Seigneurs

Allemagne 

  de Bavière (1269-1296), duc de Basse-Bavière de 1290 à 1296
  de Hesse (1438-1471), landgrave de Hesse-Cassel de 1458 à 1471
  de Hesse (1806-1877), grand-duc de Hesse de 1848 à 1877
  du Palatinat (1378-1436), comte et électeur palatin du Rhin
  de Thuringe (1152-1190), landgrave de Thuringe
  de Wurtemberg (?-1228), comte de Wurtemberg

France 
  de Blois-Châtillon (?-1391), comte de Dunois
  de Bourbon-Condé (1668-1710), prince de Condé, duc de Bourbon, duc d'Enghien, duc de Montmorency
  de Chiny (?-1189), comte de Chiny
 , cardinal de Guise (1575-1621), cardinal de Guise
  de Mailly-Nesle (1689-1767), arquis de Nesle et de Mailly, Prince d'Orange
  de Montpensier, (1513-1582), duc de Montpensier et prince souverain de Dombes
  de La Trémoille, (1521-1577), vicomte de Thouars, puis duc de Thouars, prince de Talmond et de Tarente, comte de  Taillebourg et de Benon, seigneur de Gençay (1542-1550), baron de Sully et baron de Craon et baron de Marans et baron de Noirmoutiers

Italie 

  de Mantoue (1414-1478), marquis de Mantoue

Pays-Bas 

  de Looz (?-1243), comte de Rieneck, et de Cunégonde de Zimmern

Louis 03